Vivek steht für:

 Vivek (Musiker) (Jürgen Eibl; * 1971), deutscher Satsang-Lehrer und Singer-Songwriter
 Vivek (Schiff), indisches Schiff der Vikram-Klasse